Жолнерович, Желнерович (, , ) — фамилия. Известные носители:
 Жолнерович, Валерий (род. 1985) — латвийский легкоатлет.
 Жолнерович, Кшиштоф (1962—2020) — польский шахматист.